Christian Ulrik Gyldenløve (1611-1644) – diplomatico e colonnello danese
 Hans Ulrik Gyldenløve (1615-1645) – diplomatico danese
 Ulrik Christian Gyldenløve (1630-1658) – generale danese
 Ulrik Christian Gyldenløve (1678-1719) – generale danese
 Ulrik Frederik Gyldenløve (1638-1704) – nobile statista e generale danese